Airport '07 («Аэропорт-2007») — двенадцатая серия пятого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 4 марта 2007 года на канале FOX.

Сюжет 
После посещения  Питер решает сам стать реднеком и покупает себе соответствующий автомобиль. Вскоре Питер врезается на нём в машину Куагмира, поэтому Питеру приходится везти его в аэропорт, так как тот работает там пилотом. В аэропорту Питер крадёт топливо из самолёта Куагмира, полагая, что это позволит его фургону взлететь. Естественно, вскоре после взлёта этот самолёт терпит аварию. Вследствие этого Куагмира увольняют с работы, и он переселяется к Гриффинам, пока не найдёт себе новую. Питер отказывается дальше быть реднеком.

Познакомившись с Куагмиром ближе, семья Гриффинов шокирована его сексуальным поведением, поэтому Лоис просит Питера помочь Куагмиру вернуть свою работу, и наконец-то выселить его. Питер, Куагмир, Джо и Кливленд придумывают план: Куагмир должен захватить самолёт, следующий в Нью-Йорк, а они переоденутся в стюардов. Они накачают наркотиками пилотов, а Куагмир аккуратно посадит судно. Однако в аэропорту на Куагмира находит наваждение, и он пропускает свою посадку, занимаясь сексом со служащей аэропорта. Его друзья уже на борту, экипаж обездвижен, а посадить самолёт некому.

Куагмир пьянствует в аэропорту, а случайно оказавшийся там Хью Хефнер даёт ему ценный совет: пойти в диспетчерскую, связаться с Питером и объяснить ему по радиосвязи, как посадить самолёт. Затея удаётся, самолёт садится, Куагмиру за этот подвиг возвращают его работу, Питера, Джо и Кливленда вскоре освобождают из тюрьмы, в которую их посадили за угон самолёта.

Создание 
Первоначально эпизод готовился к выходу под названием «Пользуйся и дальше поездами» («Keep on Truckin'»), но заголовок был изменён без объяснения причин.
 Авторы сценария: Том Деванни и 
 Режиссёр: 
 Композитор: Уолтер Мёрфи с оркестром из сорока́ инструментов.
 Приглашённые знаменитости: Хью Хефнер (камео)
Большинство критиков приняли эпизод положительно.

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует название фильма «Аэропорт ’77» («») (1977).
 Сцена, в которой Питер воображает себя летящим на автомобиле — пародия на фильм «Лучший стрелок» («») (1986).
 Посадка Боинг-767, у которого закончилось топливо — пародия на Планёр Гимли.
 После авиапроисшествия Куагмира выясняется, что его вторым пилотом был Ньен Нанб из фильма «Звёздные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая» («») (1983).
 Мышка, произносящая фразу «три недели спустя» — пародия на фильм «Бэйб: Четвероногий малыш»(1995).
 Сцена разговора Питера и Лоис — пародия на сериал «Уилл и Грейс» («») (1998 — 2006).
 Сцены, в которой Питер с друзьями хотят накачать наркотиками пилотов, в которой Куагмир помогает Питеру аккуратно посадить самолёт, и в которой исполняется «» — пародии на фильм «Аэроплан!» («») (1980).
 Сцена посадки пародирует фильм «Приказано уничтожить».
 Финальные титры эпизода пародируют сериал «Маленький домик в прериях» (1974 — 1982).
 После того как Питер посадил самолет, он и его друзья смотрят отрывок из фильма Последний отпуск.

Мелочи 
 Сцена, в которой мэр Адам Вест читает детям книгу, рассказывая об авиакатастрофе — пародия на реакцию Джорджа Буша после того, как ему сообщили о трагедии 11 сентября. Также в сцене выпуска новостей, когда проигрывается запись переговоров диспетчера с самолетом, Питер говорит о «небольшой проблеме». Интересно, что начало записи идентично с записью переговоров с рейсом 93 United Airlines 11 сентября 2001 года.
 В сцене разговора Куагмира и Хью Хефнера, у последнего присутствует небольшое эхо, что связано с местом записи его голоса (не в студии). Для «выравнивания» аудиоряда монтажёры эпизода добавили аналогичное эхо голосу Куагмира.

Удалённые и изменённые сцены 
 В сцене, где мужчина бьёт свою жену после авиакатастрофы, было значительно уменьшено количество пощёчин, которые он ей отвешивал.
 Сцена с фотографией папарацци — реальное фото застигнутой врасплох Бритни Спирс, только в эпизоде вместо неё изображён Питер. В DVD-версии пенис Питера показан не размытым, в отличие от ТВ-версии.
 Правила телевещания запретили использовать имя Long Rod Von HugenDong, сочтя его слишком неприличным, в эпизоде телефонного звонка Гриффинам в поисках Куагмира.
 Из ТВ-версии была удалена сцена, в которой Куагмир менял пелёнки беспомощному Джо в связи с присутствием на экране кала; и сцена, в которой Куагмир покушался на гроб с телом мёртвой девственницы.
 Чтобы быть допущенными к показу, создателям эпизода пришлось заменить «влагалище» на «трусики» во фразе Куагмира «У тебя во влагалище всё может перемешаться после секса» (the contents of your vagina may have shifted during coitus).

Ссылки

Примечания 

Серии «Гриффинов»